Amstutz ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Amstutz (* 1953), Schweizer Politiker (SVP)
 Arnold Amstutz, Schweizer Ruderer
 Eduard Amstutz (1903–1985), Schweizer Professor für Flugzeugbau und Werkstoffkunde
 Frieda Amstutz-Kunz (1900–1996), Schweizer Journalistin und Redaktorin
 Hobart Baumann Amstutz (1896–1980), evangelisch-methodistischer Theologe und Bischof
 Josef Amstutz (1927–1999), Schweizer Theologe
 Marc Amstutz (* 1962), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Marcel Amstutz (* 1964), Schweizer Brigadier
 Max D. Amstutz (* 1929), Schweizer Unternehmer, Manager und Strategieconsultant
 Meinrad Amstutz (1930–1991), Schweizer Politiker
 Paul Amstutz (1887–1963), Schweizer Staatsbeamter
 Peter Amstutz (* 1953), Schweizer Maler und Grafiker
 Roland Amstutz (1942–1997), Schweizer Schauspieler
 Tom Amstutz, US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Walter Amstutz (1902–1997), Schweizer Skisport- und Alpinismus-Pionier, Publizist und Kurdirektor von St. Moritz